Елена Владимировна Медведева (род. 30 октября 1971, Горький, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Елена родилась и выросла в городе Горький (ныне Нижний Новгород), там она окончила физико-математическую школу № 36 Автозаводского района города Горький, но свою жизнь она всегда мечтала связать с театром. Окончив школу, Елена поступила в Нижегородское театральное училище на курс к Семёну Эммануиловичу Лерману и успешно окончила его в 1993 году. В том же году Лена уехала в Москву и была принята в Школу-студию МХАТ на курс Авангарда Николаевича Леонтьева. И уже на 2 курсе Елена вышла на сцену МХАТ им. Чехова в спектаклях «Ундина» и «Горе от ума». И хотя её роли были малы, но это был бесценный опыт, который впоследствии очень пригодился актрисе в жизни.

В 1997 году Елена окончила Школу-студию МХАТ, а спустя два года была принята в труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. На его сцене актриса была занята во многих спектаклях, в том числе: «Возвращение домой» (Рут), «Ревизор» (Анна Андреевна), «Сердце не камень» (Ольга), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (Графиня), «Театр — убийца» (Синтия, мисс Друдж), «Она в отсутствии любви и смерти» (Мать), «Три сестры» (Ольга), «Сюда ещё бы пару мужиков» (Марта), «Дон Жуан, или каменный гость» (Эльвира).

Впервые на экране Елена Медведева появилась в эпизодической роли в сериале «Жизнь продолжается». 

В 2005 году актриса сыграла мать Алисы в картине режиссёра Петра Харизова «Манга». Среди последних работ Елены Медведевой: роль медсестры Марины в драме Карена Оганесяна «Я остаюсь», роль Веры Ковалёвой в сериале «Личная жизнь доктора Селивановой», роль Ольги Боковой в сериале «Без срока давности», роль Наринэ Папазян в сериале «Кровинушка».

Личная жизнь 
Елена замужем за актёром Александром Бухаровым. Супруги воспитывают сына Дмитрия.

Театральные роли 
МХАТ им. Чехова с 1994 по 1997 год
 Ундина — Русалка, Придворная дама
 Горе от ума — княжна

ГБУК Московский драматический театр под руководством
А. Джигарханяна с 1999 года
 Три сестры — Ольга
 Возвращение домой — Рут
 Сюда ещё бы пару мужиков — Марта, Джесси
 Безумный день или женитьба Фигаро — графиня
 Ревизор — Анна Андреевна
 Сердце не камень — Ольга Дмитриевна
 Пороховая бочка — Евдокия
 Театр-убийца — Мисс Друдж, Синтия Малдун
 Она в отсутствие любви и смерти — Мать
 Дон Жуан, или Каменный гость — Донья Эльвира, Статуя Командора
 Грачи прилетели — Надежда
 Сказки учёного кота — Попадья

Московский театр «Творчество» с 2010 года
 Опасные связи — Графиня де Воланж

Московский театр «Игроки» c 2002 года
 За закрытой дверью — Инес Серрано

Арт-союз «Легко сказать» с 2013 года
 Бегу, лечу, плыву — Мэджи Скотт

Фильмография

Участие в рекламе 
 Рекламный ролик Head & Shoulders
 Рекламный ролик Domestos
 Рекламный ролик Новопассит

Участие в музыкальных видеоклипах 
Группа «СеtИ»
 «Смайл»
 «Небо на земле»

Ссылки 
 Официальный сайт Елены Медведевой
 Биография Елены Медведевой на сайте Rusactors
 Клип группы СеtИ — Smile
 Клип группы СеtИ — Небо на земле

Персоналии:Театр Армена Джигарханяна